Système de jeu est une expression pouvant se référer à :

 Système de jeu : un terme, dans le domaine des jeux de rôle, se référant à l'ensemble des règles du jeu, règles permettant la mise en harmonie des mécanismes dits de simulation et de narration ;
 Système de jeu : dans le domaine des jeux vidéo, un élément du , parfois utilisé en tant que synonyme de celui-ci ;
 Système de jeu : dans le domaine du sport collectif, notamment le football, un synonyme de « tactique ».